Allas ist der Name folgender Orte:

 Allas (Gemeinde Großkirchheim), Ortschaft in der Gemeinde Großkirchheim, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Allas-les-Mines, Gemeinde im Département Dordogne, Frankreich
 Allas-Bocage, Gemeinde Département Charente-Maritime, Frankreich
 Allas-Champagne, Gemeinde Département Charente-Maritime, Frankreich
 Alas, Ort in der Gemeinde Manufahi, Osttimor
 Alas (Verwaltungsamt), Verwaltungsamt in der Gemeinde Manufahi, Osttimor

Allas ist der Familienname folgender Personen:

 Aliis Allas (* 1983), estnische Squashspielerin
 Teet Allas (* 1977), estnischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Alas